Jméno Huntířov nese více obcí:
 Huntířov (okres Děčín) – obec v okrese Děčín

…nebo částí obcí:
 Huntířov (Skuhrov) – část obce Skuhrov v okrese Jablonec nad Nisou
 Huntířov (Vítězná) – část obce Vítězná v okrese Trutnov

Externí odkazy